Speed Dial — функция мобильных телефонов быстрого набора заданного номера по нажатию одной (обычно цифровой) клавиши.

В браузерах:
Speed Dial (Opera) — возможность браузера Opera быстрого открытия заданной веб-страницы по клику на превью страницы или с помощью сочетания «горячих клавиш».
Speed Dial (Firefox) — дополнение Firefox, реализующее аналогичную функциональность с расширенными возможностями настройки.
Speed Dial (Chrome) — аналогичное расширение.
 Speed Dial (Maxthon) — встроенное дополнение, практически аналогичное «Экспресс Панели» в браузере Opera, которое позволяет получить быстрый доступ к конкретной веб-странице в Интернете.